Арчдикон (, «архидиакон») — фамилия.

Известные носители 
  (1898—1954) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Чикаго Уайт Сокс».
  (род. 1966) — шотландский футболист, чемпион Шотландии и финалист Кубка Шотландской лиги в составе клуба «Селтик» (1986).

См. также 
  (; 1863—1950) — французский авиатор.